Schweizer Fussballmeisterschaft 2013/14 steht für:

 Super League 2013/14 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2013/14, zweithöchste Spielklasse
 1. Liga Promotion 2013/14, dritthöchste Spielklasse